Brie kan avse:
 Brie – en fransk vitmögelost
 Brie (region) – en historisk region i Frankrike

Kommuner i Frankrike 
 Brie, Aisne, Aisne
 Brie, Ariège, Ariège
 Brie, Charente, Charente
 Brie, Deux-Sèvres, Deux-Sèvres
 Brie, Ille-et-Vilaine, Ille-et-Vilaine
 Brie, Somme, Somme
 Armentières-en-Brie, Seine-et-Marne
 Augers-en-Brie, Seine-et-Marne
 Baulne-en-Brie, Aisne
 Brie-Comte-Robert, Seine-et-Marne
 Brie-sous-Archiac, Charente-Maritime
 Brie-sous-Barbezieux, Charente
 Brie-sous-Chalais, Charente
 Brie-sous-Matha, Charente-Maritime
 Brie-sous-Mortagne, Charente-Maritime
 Chailly-en-Brie, Seine-et-Marne
 Chanteloup-en-Brie, Seine-et-Marne
 Chaumes-en-Brie, Seine-et-Marne
 Choisy-en-Brie, Seine-et-Marne
 Condé-en-Brie, Aisne
 Crèvecœur-en-Brie, Seine-et-Marne
 Ferrières-en-Brie, Seine-et-Marne
 Fontenelle-en-Brie, Aisne]
 La Croix-en-Brie, Seine-et-Marne
 La Houssaye-en-Brie, Seine-et-Marne
 La Queue-en-Brie, Val-de-Marne
 Laval-en-Brie, Seine-et-Marne
 Le Châtelet-en-Brie, Seine-et-Marne
 Leudon-en-Brie, Seine-et-Marne
 Liverdy-en-Brie, Seine-et-Marne
 Loisy-en-Brie, Marne
 Maisoncelles-en-Brie, Seine-et-Marne
 Marchais-en-Brie, Aisne
 Mareuil-en-Brie, Marne
 Marles-en-Brie, Seine-et-Marne
 Marolles-en-Brie, Seine-et-Marne, Seine-et-Marne
 Marolles-en-Brie, Val-de-Marne, Val-de-Marne
 Neufmoutiers-en-Brie, Seine-et-Marne
 Presles-en-Brie, Seine-et-Marne
 Reuil-en-Brie, Seine-et-Marne
 Roissy-en-Brie, Seine-et-Marne
 Rozay-en-Brie, Seine-et-Marne
 Saint-Just-en-Brie, Seine-et-Marne
 Saint-Ouen-en-Brie, Seine-et-Marne
 Soignolles-en-Brie, Seine-et-Marne
 Sucy-en-Brie, Val-de-Marne
 Tournan-en-Brie, Seine-et-Marne
 Valence-en-Brie, Seine-et-Marne
 Vaudoy-en-Brie, Seine-et-Marne

Personer 
 Brie Gertler, amerikansk filosof
 Brie Larson, amerikansk skådespelare och musiker
 Alison Brie, amerikansk skådespelare
 André Brie, tysk politiker